Le qualificazioni del singolare maschile del BNP Paribas Open 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie 

  Daniel Brands (ultimo turno)
  Somdev Devvarman (qualificato)
  Robert Kendrick (primo turno)
  Michael Russell (qualificato)
  Ryan Sweeting (qualificato)
  Julian Reister (primo turno)
  Alex Bogomolov, Jr. (qualificato)
  Marinko Matosevic (qualificato)
  Donald Young (qualificato)
  Daniel Muñoz de la Nava (ultimo turno)
  Izak van der Merwe (ultimo turno)
  Bobby Reynolds (ultimo turno)

 Rik De Voest (qualificato)
 Tim Smyczek (qualificato)
 Flavio Cipolla (qualificato)
 Iván Navarro (primo turno)
 Matthew Ebden (qualificato)
 Alex Kuznetsov (ultimo turno)
 Stefan Koubek (primo turno)
 Frank Dancevic (ultimo turno)
 Peter Polansky (primo turno)
 Matteo Viola (primo turno)
 Jesse Witten (ultimo turno)
 Rajeev Ram (primo turno, ritiro )

Qualificati 

  Rohan Bopanna
  Somdev Devvarman
  Tim Smyczek
  Michael Russell
  Ryan Sweeting
  Flavio Cipolla

 Alex Bogomolov, Jr.
 Marinko Matosevic
 Donald Young
 Chris Guccione 
 Matthew Ebden 
 Rik De Voest

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

5ª sezione

6ª sezione

7ª sezione

8ª sezione

9ª sezione

10ª sezione

11ª sezione

12ª sezione

Note 
 

BNP Paribas Open 2011
ATP World Tour 2011